West Hill steht für:

 West Hill (Ohio), Census-designated place im Trumbull County, Ohio, Vereinigte Staaten
 West Hill (Ontario), Ort in Ontario, Kanada
 West Hill (Brighton), Ort in Brighton, England

Siehe auch:
 West Hill Historic District
 West Hills
 Westhöhe 
 Vesthaugen